Мъжкият национален отбор по волейбол на Тайланд е отбор волейбол.

Никога не е печелил медалото на турнирите, в които е участвал.

Състав

Олимпийски игри

Световно първенство

Азиатско първенство

Световна лига

Мачове 

Тайланд
Спорт в Тайланд